John Gore (1729/1730-1790) – ufficiale ed esploratore britannico
John Gore, I barone Annaly (1718-1784) – politico e giudice irlandese
John Gore (1772-1836) – ammiraglio britannico
John J. Gore (1878-1939) – giudice federale statunitense
John Gore (n. 1962) – produttore teatrale britannico
John Gore (?-1636) – Lord Mayor di Londra
John "Jack" Gore (1899-1971) – rugbista gallese